Drahtseilbahn steht für:
 die ursprüngliche Bezeichnung der Standseilbahn
 Seilbahn im Allgemeinen
 eine umgangssprachliche Bezeichnung der Luftseilbahn